Terminal rodoviário
 Estação Rodoviária (Trensurb) — estação de Trens Urbanos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Estação Rodoviária (Metrorec) — estação de Metrô do Recife, Pernambuco
 Estação Rodoviária (Salvador) — estação do Metrô de Salvador, Bahia

Rodoviária